Khrebet Knetsayurt är en bergskedja i Armenien.   Den ligger i provinsen Tavusj, i den norra delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Jerevan.

I omgivningarna runt Khrebet Knetsayurt växer i huvudsak lövfällande lövskog. Runt Khrebet Knetsayurt är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Berg i Tavusj
Berg i Armenien 1000 meter över havet eller högre